Octagon (englisch für „Achteck“) steht für:

 Octagon, Entertainment-Agentur, siehe Interpublic Group of Companies #Weitere Tochterfirmen
 Dr. Octagon, Musikprojekt von Kool Keith
 Octagon (String-Trio-of-New-York-Album), Musikalbum von String Trio of New York (1992)
 Octagon (Ägypten). Militärischer Gebäudekomplex in Ägypten 
 Octagon (Bathory-Album), Musikalbum von Bathory (1995)
 Octagon (Film), original The Octagon, US-amerikanischer Film von Eric Karson (1980)

Orte:
 Octagon (Alabama), Gemeinde in Alabama, USA
 Octagon (Virginia), Gemeinde in Virginia, USA
 The Octagon (Dunedin), das Stadtzentrum der Stadt Dunedin, Neuseeland

Siehe auch:
 Oktogon (Begriffsklärung)